Nemzeti Bajnokság I 2019/2020 (ze względów sponsorskich zwana jako OTP Bank Liga) – jest 118. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Węgrzech. 
Sezon rozpoczął się 3 sierpnia 2019 roku, a zakończył 27 czerwca 2020 roku. Z powodu pandemii COVID-19 rozgrywki zostały wstrzymane 16 marca 2020 i wznowione 23 maja 2020. 
W rozgrywkach uczestniczyło 12 zespołów. Rozgrywki toczyły się systemem "każdy z każdym", w którym każde dwie drużyny rozegrały między sobą trzy spotkania, co łącznie dało 33 mecze w sezonie. 
Ferencváros Budapeszt zdobył drugi tytuł z rzędu, a 31. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 na Węgrzech
2020 na Węgrzech